

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Interlaken – località nella contea di Santa Cruz (California)
 Interlaken – comune nella contea di Monmouth (New Jersey)
 Interlaken – località nella contea di Seneca (New York)

Svizzera 
 Interlaken – comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)